Álex Rodríguez Ledezma – calciatore panamense, portiere
 Antonio Ledezma – avvocato e politico venezuelano
 Froylán Ledezma – ex calciatore costaricano, attaccante
 Iván Ledezma – calciatore cileno, centrocampista
 Richard Ledezma – calciatore statunitense, centrocampista